Лян Чень і Лу Цзінцзін були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі разом. Лу грала в парі з Ю Сяоді, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Лян і Є Цююй. Лян і Є програли в півфіналі Цзян Сіню і Тан Цяньхуей.

Цзян і Тан потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Алла Кудрявцева і Родіонова Аріна Іванівна з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Jiangxi International Women's Tennis Open, парний розряд
Jiangxi International Women's Tennis Open